De Krijgsman (molen), een stellingmolen te Oosterblokker
De Krijgsman (wijk), woonwijk in Muiden op het terrein van Muiden Chemie
De voorloper van springstoffenfabriek Muiden Chemie